Il doppio del torneo di tennis Luxembourg Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Chris Drake che hanno battuto in finale Robert Lindstedt e Rogier Wassen 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)

 Robert Lindstedt /  Rogier Wassen (finale)
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Luxembourg Challenger 2005